Delor est un patronyme notamment porté par
 Davina Delor (1952-), nonne bouddhiste, ex-animatrice française de télévision
 Henri Delor (1874-1943), sénateur socialiste belge
 Martial Lucien Delor (1847-1930), général de brigade français
 Thierry Delor, mixeur de son français

Homonymie de patronyme